Волосівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Волосівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Андрушівський район
 Волосівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Чуднівський район
 Волосівська сільська рада — Івано-Франківська область, Надвірнянський район